Granville Leveson-Gower, 1. markiz Stafford (1721–1803)
 Granville Leveson-Gower, 1. hrabia Granville (1773–1846)
 Granville Leveson-Gower, 2. hrabia Granville (1815–1891)
 Granville Leveson-Gower, 3. hrabia Granville (1872–1939)